El Puig de la Martina és una muntanya de 607,6 metres del terme comunal de Sureda, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord. És situat a la zona central - oriental del terme, a prop del límit amb el terme d'Argelers. És al nord-oest del Collet de l'Alzina i al sud-est de la Collada de l'Àliga. Forma part de la carena que separa en aquesta zona els termes comunals d'Argelers i de Sureda.

Referències 

Muntanyes de Sureda